Pelican Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pelican Township (Crow Wing County, Minnesota)
 Pelican Township (Otter Tail County, Minnesota)
 Pelican Township (North Dakota)
 Pelican Township (South Dakota)